Ріхард Освальд (1880-1963) — австрійський режисер, сценарист, продюсер.
 Лі Гарві Освальд (1939-1963) — звинувачуваний у вбивстві Президента США Джона Кеннеді.